SMS är en förkortning av flera tekniska faciliteter:

 korta mobiltelefonmeddelanden, se sms
 Microsofts systemadministrationsverktyg, se Systems Management Server 2003
 förkortning för Semi Multipel system som används för att samköra flera lok
 förkortning av Sega Master System
 förkortning för Super Mario Sunshine

Det är också förkortning för flera organisationer:
 SMS Group
 Svenska Missionskyrkans Sångare
 Sveriges Muslimska Scouter, som är en del av KFUK-KFUM:s Scoutförbund
 Svenska Matematikersamfundet
Sveriges Mekanstandardisering
 Sveriges meteorologiska sällskap

SMS har också en del andra betydelser:
 förkortning för Svenska Motivsamlare
 förkortning för Seiner Majestät Schiff, "Hans Majestäts Fartyg" i den Tyska Kaiserliche Marine och den Österrike-Ungerska flottan
 förkortning av Sonne Mond Sterne, technofestival i Tyskland

SMS är även den bosniske sångaren Samir Mujagićs artistnamn.